Yuzhong är ett kinesiskt namn och kan syfta på:

Yuzhong, Lanzhou – härad som lyder under Lanzhous stad på prefekturnivå, Gansu-provinsen
Yuzhong, Chongqing – stadsdistrikt i centrala Chongqing.

WP:Projekt Kina